

Geografia
 Damour – comune del Libano situato nel distretto dello Shuf

Persone
 Alexis Damour – mineralogista, archeologo e geologo francese
 Loïc Damour – calciatore francese
 Thibault Damour – fisico francese